Prusija (razločitev)

 Prusija, zgodovinska pokrajina ob Baltiškem morju med spodnjim tokom Visle in Njemna, domovina Prusov
 Vzhodna Prusija (1466-1525), preostanek države Nemških vitezov po drugem torunjskem miru, fevd poljske krone (na vzhodnem delu zgodovinske pokrajine Prusije)
 Vojvodina Prusija (1525-1701), vojvodina rodbine Hohenzollerjev, do leta 1657/1660 dedni fevd poljske krone (na vzhodnem delu zgodovinske pokrajine Prusije, ozemlje se imenuje tudi Vojvodska ali Knežja Prusija)
 Kraljeva (Kraljevska, Kronska) Prusija (1466-1772), poljska pokrajina z deloma samostojno upravo (na zahodnem delu zgodovinske pokrajine Prusije)
 Brandenburg-Prusija (1618-1701), personalna unija volilne kneževine Brandenburg in Vojvodske Prusije
 Kraljevina Prusija (1701-1918), monarhija brandenburških Hohenzollerjev, od leta 1871 tudi zvezna dežela Nemškega cesarstva (raztezala se je od Porenja na zahodu do Njemna na vzhodu)
 Republika (Freistaat) Prusija (1918-1947), zvezna dežela v Weimarski republiki